Se il sole non tornasse o Se non tornasse il sole (Si le soleil ne revenait pas) – romanzo di Charles-Ferdinand Ramuz del 1937
 Se il sole non tornasse (Si le soleil ne revenait pas) – film del 1987 diretto da Claude Goretta